(1920–1991), parti au pouvoir dans la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan ;
  (1993), successeur du précédent, dirigé par Haji Hajiyev ;
 , dirigé par Niyazi Rajabov ;
 , dirigé par Sayad Sayadov.

Parti politique communiste en Azerbaïdjan
Parti politique communiste